Feicht ist der Name folgender Orte:

 Feicht (Gemeinde Lendorf), Ortschaft der Gemeinde Lendorf, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Feicht (Gemeinde Kopfing), Ortsteil der Gemeinde Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Feicht (Gemeinde Münzkirchen), Ortschaft der Gemeinde Münzkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Feicht (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft der Gemeinde Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Feicht ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Feicht (* 1971), deutscher Manager und Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
 Hieronim Feicht (1894–1967), polnischer Musikwissenschaftler, Komponist und Musikpädagoge
 Sebastian Feicht (* 1973), deutscher Schauspieler